Вальдгейм ():

Двойные фамилии 
 
 Фишер фон Вальдгейм, Григорий Иванович (1771—1853) — русский естествоиспытатель, биолог, почётный член Петербургской Академии наук.

Топонимы

Грузия 

Вальдгейм — прежнее название села Ипнари Дманисского муниципалитета края Квемо-Картли.

Россия 

Валдгейм  — село в Биробиджанском районе Еврейской автономной области.
Вальдгейм — прежнее название посёлка Колтуновский в Советском районе Ставропольского края.

Украина 

Вальдгейм — прежнее название села Владовка Черниговского района Запорожской области.
Вальдгейм — до 1945 г. название села Октябрь в Новоазовском районе Донецкой области.

См. также 
 Вальдхайм (нем. Waldheim)
 Фишер